O Campeonato Carioca de Futebol de 1928 é a 25ª edição do torneio. O America consagrou-se campeão pela quarta vez.

O Syrio e Libanez não disputou o 1° turno por estar suspenso pela AMEA desde 1927. A AMEA entendia que o Syrio e Libanez não dispunha de campo (o Syrio e Libanez usava o campo do Sport Club Mangueira na Rua Desembargador Izidro – Tijuca). Em maio de 1928, os principais conselheiros da AMEA, reunidos em Assembleia, decidiram sobre a

volta do Syrio e Libanez ao campeonato.

Classificação final

Premiação

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol de 1928 (LMDT)
 Campeonato Carioca de Futebol
 Futebol do Rio de Janeiro

1928
Carioca
America Football Club (Rio de Janeiro)
1928 no Rio de Janeiro